Ruské příjmení Zvjagin () má více nositelů: 

Ivan Zvjagin (* 1991), ruský fotbalista
Nikita Zvjagin (* 1993), ruský fotbalista
Sergey Zvjagin (* 1971), ruský hokejista

Ruská příjmení